Департамент Поман  () — департамент в Аргентине в составе провинции Катамарка .

Территория — 4859 км². По данным Национального института статистики и переписи населения в Аргентине на 2010 год численность жителей департамента была 10776 против 9543 человек в 2001 году, что составило рост на 12,9%. Плотность населения — 2,2 чел./км².

Административный центр — Саухиль.

География 
Департамент расположен на в центре провинции Катамарка.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Андальгала
 на востоке — с департаментом Амбато
 на юго-востоке — с департаментом Капайян
 на юго-западе — с провинцией Ла-Риоха
 на западе — с департаментом Тиногаста
 на северо-западе — с департаментом Белен

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:

Поман
Муткин
Саухиль

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Катамарка